Жак (Тото) Брюньон (; 11 мая 1895, Париж — 20 марта 1978, там же) — французский теннисист, один из «четырёх мушкетёров» французского тенниса 1920-х и 1930-х годов.
 Двенадцатикратный победитель турниров Большого шлема в мужском и смешанном парном разряде
 Четырёхкратный обладатель Кубка Дэвиса (1927, 1930—1932) в составе сборной Франции
 Серебряный призёр Олимпийских игр 1924 года в мужском парном разряде
 Член Международного зала теннисной славы с 1976 года

Спортивная карьера 
Жак Брюньон, родившийся в 1895 году, был самым старшим из «четырёх мушкетёров» французского тенниса, начав регулярные выступления в первые годы после мировой войны. В 1919 году он стал четвертьфиналистом чемпионата мира на крытых кортах, в 1920 году уже представлял Францию на Олимпийских играх в Антверпене, где дошёл до матча за третье место в мужском парном разряде, а с 1921 года выступал за сборную Франции в Кубке Дэвиса и регулярно побеждал на национальном чемпионате Франции в паре с ведущей французской теннисисткой Сюзанн Ленглен. В общей сложности они пять раз становились чемпионами Франции в миксте, в том числе в 1925 и 1926 годах, когда это соревнование уже приобрело международный статус.

Брюньон быстро зарекомендовал себя как надёжный парный игрок. В 1922 году, помимо победы в миксте с Ленглен, он также выиграл чемпионат Франции в мужских парах с Марселем Дюпоном, а в 1924 году завоевал «серебро» на Олимпийских играх в Париже с Анри Коше. После этого Брюньон на протяжении десятилетия оставался одним из лидеров мирового тенниса в парном разряде, пять раз выиграв за это время чемпионат Франции (трижды с Коше и дважды с Жаном Боротра), четыре раза — Уимблдонский турнир (по два раза с Коше и Боротра), а также чемпионат Австралии 1928 года с Боротра. Ещё шесть раз он проигрывал в финалах — по три раза в Париже и Лондоне. Начиная с 1923 года он регулярно выигрывал со французской сборной европейский турнир Кубка Дэвиса, выходя в межзональный турнир, где определялся претендент на матч с действующими обладателями Кубка. В 1926 году французы выиграли межзональный турнир, уступив, однако, в раунде вызова американцам, но уже в следующем году обыграли сборную США на её корте и затем пять раз подряд удерживали это звание. Брюньон участвовал и в победном матче 1927 года, и в трёх последних победах в раунде вызова, выиграв за это время три из четырёх своих парных встреч. Свой последний финал на «Ролан Гарро» 44-летний Брюньон провёл через пять лет после последней победы там же, в 1939 году, снова в паре с Боротра.

Хотя все наиболее значительные успехи Тото Брюньона пришлись на парный разряд, он не был мальчиком для битья и в игре один на один. Миниатюрный (ростом меньше 170 сантиметров) парижанин с аккуратно подстриженными усиками был, по выражению обозревателя Уоллиса-Майерса, редким по разнообразию ударов и изяществу касания игроком. Наибольшего успеха в одиночном разряде Брюньон добился на Уимблдонском турнире 1926 года, когда не только вышел в полуфинал, но и пять раз мог одним ударом закончить матч и присоединиться к Боротра в финале. В игре с американцем Говардом Кинси при счёте 2-2 по сетам он вёл в последней партии 5-4, 15-40, а затем 6-5, 15-40, но в итоге всё-таки уступил с общим счётом 4-6, 6-4, 3-6, 6-3, 7-9. На чемпионатах Франции и США Тото в эти же годы доходил до четвертьфинала и дважды (в 1926 и 1927 годах) включался в десятку сильнейших теннисистов мира вместе со всеми остальными «мушкетёрами» — хотя, в отличие от них, и вдалеке от первых мест. Он побеждал в одиночном разряде на турнирах в Тулоне, Каннах, Ницце, Баден-Бадене, а в 1932 году выиграл чемпионат Швейцарии на крытых кортах.

После окончания активной игровой карьеры Брюньон на некоторое время перебрался в Калифорнию, где профессионально работал как теннисный тренер. В 1976 году, за два года до смерти, он вместе с остальными «мушкетёрами» был включён в списки Международного зала теннисной славы.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру (19)

Мужской парный разряд (17)

Победы (10)

Поражения (7)

Смешанный парный разряд (2)

Победы (2)

Участие в финалах Кубка Дэвиса (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Жак Брюньон  на сайте Международного зала теннисной славы

Теннисисты Франции
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1924 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Члены Международного зала теннисной славы